Rudolf Zinggeler ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Zinggeler (Politiker) (1819–1897), Schweizer Unternehmer und Politiker
 Rudolf Zinggeler (Fotograf) (1864–1954), Schweizer Fotograf